El Campello — município da Comunidade Valenciana, Espanha
Campello (Tessino) — comuna da Suíça

Desambiguações de topônimos